«Коралловый риф» () — кинофильм режиссёра Мориса Глейза, вышедший в 1939 году.

Аннотация
Тротт Леннард, матрос мексиканского судна, обвинён в преступлениях, которых не совершал и вынужден спасаться от закона. Он прошёл всю страну и вышел к небольшому заливу Тихого океана на другой стороне континента. По пути он встретил девушку, скрывающуюся из-за сходных обстоятельств. И тут полиция вновь выходит на след. Они же - просто хотят быть счастливы...

В ролях 
 Мишель Морган — Лилиан Вайт 
 Жан Габен — Тротт Леннард 
 Сатюрнен Фабр — Хобсон 
 Джина Манес — Мария 
 Дженни Бурней — Анна 
 Жюльен Каретт — Хейвлок 
 Луи Флоранси — капитан Жолифе 
 Гийом Де Сакс — Спрингбетт 
 Рене Бержерон — Джим
 Гастон Модо — мексиканский полковник 
 Пьер Манье — врач 
 Леонс Корн — хозяин гостиницы в Бриджтауне

Премьеры
Франция увидела новый фильм 1 марта 1939 года.
7 августа 1939 - Дания.
4 февраля 1940 - Финляндия.
18 января 1941 - Португалия.

Внешние ссылки